Фомичево — название населённых пунктов в России:

 Фомичево — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Фомичёво — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Фомичево — деревня в Косинском районе Пермской области

См. также 
 Фомичёв